X27 ou X-27 peut faire référence à :
 Agent X 27 (Dishonored), film américain de Josef von Sternberg sorti en 1931 ;
 Bagarre à Bagdad pour X-27 (Il gioco delle spie), film franco-italien de Paolo Bianchini sorti en 1933 ;
 Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, d’après la classification internationale des maladies.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres